С-31 может означать:
 С-31 (подводная лодка) — советская подводная лодка времён ВОВ.
 С-31 (орудие) — опытное танковое орудие калибра 85 мм, устанавливавшееся в танке КВ-85.